Cambil kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cambil, Mexiko, ort, Chiapas, Mazapa de Madero,

Spanien 

 Cambil, Spanien, ort, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Cambil (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar